Такмичење у кајаку једноседу (К-1) 10.000 м  на Летњим олимпијским играма 1952. одржано је 27. јула, на стази у заливу Тајвал у Хелсинкију.

Титулу освојену у 1948. у Лондону бранио је Герт Фредриксон из Шведске.

На такмичењу је учествовало 17 кајакаша из 17 земаља који су веслали само финалну трку.

Освајачи медаља

Резултати

Финале

Биланс медаља у трци K-1 10.000 м после 3 такмичења на ЛОИ (1936—1952) 

 Екипно

 Појединачно, са најмање 2 медаље

</center>

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати Летњих олимпијских игара 1948. pp. 313.
 Резултати такмичења у кајаку једноседу К-1 на 10.000 м на ЛОИ 1948. sports-reference.com

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 1952.
Трка кајака једноклека К-1 10.000 м на летњим олмпијским играма